Ingvar Carlsson peut désigner :
 Ingvar Carlsson (1934-), un homme d'État suédois qui a été Premier ministre suédois de 1986 à 1991 et de 1994 à 1996 ;
 Ingvar Carlsson (1947-2009), un pilote automobile suédois, vainqueur de deux rallyes en championnat du monde.